Любен Димитров може да се отнася за:
 Любен Димитров (1903 - 1962), редактор на вестник „Македонска трибуна“, орган на Македонската патриотична организация;
 Любен Димитров (1904 – 2000), български скулптор и народен художник;
 Любен Димитров (р. 1936), български учен, член-кореспондент на БАН.